Ce soir/Piccolissima serenata è un 45 giri del cantante Teddy Reno, accompagnamento di Gianni Ferrio e la sua orchestra, pubblicato nel 1957 dalla CGD. I brani sono inseriti nell'album Confidenze musicali di Teddy Reno (CGD - MV 0221).

Tracce
Lato A
Ce soir (Testoni, Mac Gillar)

Lato B
Piccolissima serenata (Amurri, Ferrio)

Collegamenti esterni